Kronecker peut désigner

 Leopold Kronecker (1823 - 1891), un mathématicien et logicien allemand, et dont les articles suivants portent le nom :
 Kronecker Jugendtraum
 Lemme de Kronecker en analyse
 Produit de Kronecker
 Symbole delta de Kronecker, également appelé symbole de Kronecker ou delta de Kronecker
 Symbole de Kronecker, outil en théorie des nombres généralisant le symbole de Jacobi.
 Théorème de Kronecker sur la structure des groupes abéliens finis
 Théorème de Kronecker-Weber
Théorème de Kronecker en théorie des nombres
 de factorisation des polynômes
Formule limite de Kronecker
Constante de Meissel-Mertens, aussi appelée constante de Kronecker
 Hugo Kronecker (1839 – 1914), médecin allemand, frère de Leopold Kronecker
 (25624) Kronecker, un astéroïde.